Богданов, Илья:
 Богданов, Илья Афанасьевич (1960—2013) — украинский гандбольный тренер.
 Богданов, Илья Игоревич (род. 1977) — российский физик, преп. МФТИ. 
 Богданов, Илья Юрьевич (род. 1990) — российский футболист.